Bible Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bible Rock (Connecticut)
 Bible Rock (Wyoming)